Чемпионат Исландии по футболу 1925 стал 14-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул завоевал «Фрам» в 10-й раз в своей истории.

Турнирная таблица

Состав чемпионов 
 Кьяртан Торвардссон (вратарь)
 Петур Сигурдссон
 Юлиус Палссон
 Трюггви Магнуссон
 Гудмундур Халлдорссон
 Сигурдур С. Тороддсен
 Гисли Палссон
 Магнус Гудбрандссон
 Халлдор А. Халлдорссон
 Брюнйольфур Йоханнессон
 Йон Сигурдссон

Литература 
 Sigmundur Ó. Steinarsson. 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu (fyrra bindi). KSÍ, 2011.

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1925 год в Исландии
Футбол в Европе в 1925 году